Rancourt, Somme
 Rancourt, Vosges